Юриш

 Фамилия
 Юриш, Конрад (1846—1917) — немецкий химик.

 Топоним
 Юриш — посёлок в Заводском районе Саратова.